

Astronomia 
 10914 Tucker – asteroide della fascia principale
 Tucker – cratere lunare

Aziende 
 Tucker Corporation – casa automobilistica statunitense, produttrice della Tucker Torpedo.

Cinema 
 Tucker, un uomo e il suo sogno (Tucker, the Man and His Dream) – film del 1988 diretto da Francis Ford Coppola
 Tucker – film del 2008 diretto da James Mottern

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Contea di Tucker – contea dello Stato della Virginia Occidentale
 Tucker – census-designated place della contea di DeKalb, Georgia
 Tucker – census-designated place della contea di Neshoba, Mississippi

Musica 
 Tucker – colonna sonora dell'omonimo film del 1988

Personaggi immaginari 
 Craig Tucker – personaggio della serie animata South Park
 Shou Tucker – personaggio del fumetto Fullmetal Alchemist
 Trip Tucker – personaggio della serie televisiva di fantascienza Star Trek: Enterprise

Persone 

 Al Tucker (1943-2001) – cestista statunitense
 Alando Tucker (1984) – cestista statunitense
 Anand Tucker (1963) – regista e produttore cinematografico thailandese naturalizzato britannico
 Clay Tucker (1980) – cestista statunitense
 Chris Tucker (1971) – attore e comico statunitense
 Dar Tucker (1988) – cestista statunitense
 George Loane Tucker (1872-1921) – regista, attore e sceneggiatore statunitense
 Gerald Tucker (1922-1979) – cestista statunitense
 Helen Rebecca Tucker (1984) – triatleta inglese
 Jim Tucker (1932) – ex cestista statunitense
 John Tucker – ex hockeista e allenatore canadese
 John Tucker – politico statunitense, assistente segretario del Dipartimento della guerra
 Justin Tucker (1989) – giocatore di football americano statunitense
 Michael Tucker (1954) – ex cestista australiano
 P.J. Tucker (1985) – cestista statunitense
 Preston Tucker (1903-1956) – ingegnere e imprenditore statunitense
 Richard Tucker (1913-1975) – tenore statunitense
 Richard Tucker (1884-1942) – attore statunitense
 Richard Williams Tucker – aracnologo statunitense, attivo negli anni 1910-1930
 Rolando Tucker (1971) – schermidore cubano
 Roy A. Tucker (1951) – astronomo statunitense
 S. Tucker Taft (1953) – informatico statunitense
 Steve Tucker (1971) – bassista e cantante statunitense
 Tanya Tucker (1958) – cantante statunitense
 Trent Tucker (1959) – ex cestista statunitense
 Wilson Tucker (1914-2006) – scrittore statunitense

Televisione 
 Tucker – serie televisiva statunitense del 2000
 Tucker e Becca, nemici per la pelle – serie televisiva canadese, prodotta nel 1996-1997